Il singolare del Cincinnati Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Fabrice Santoro.

Andy Roddick ha battuto in finale 4–6, 7–6 (7–3), 7–6 (7–4) Mardy Fish.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Cincinnati Masters 2003
ATP Tour 2003